Люди Пако () —  испанский  комедийный телесериал, транслировавшийся с 9 октября 2005 по 19 мая 2010 года на телеканале Antena 3.

Сюжет 
Телесериал рассказывает о непростых буднях инспектора полиции Пако Мирандо и его двух напарников: Лукаса и Мариано. Пако женат на Лоле и у них есть дочь Сара, между которой и Лукасом завязываются романтические отношения, но их развитию мешает появление в участке нового полицейского Айтора. В пятом сезоне начинают развиваться гомосексуальные отношения между сестрой Пако Пепой и сестрой Лолы Сильвией, которые заканчиваются свадьбой.

В главных ролях

Список серий телесериала

Награды и номинации

Ссылки 
 
 
 

Комедийные телесериалы Испании
Драматические телесериалы Испании
Телесериалы на испанском языке
Телесериалы о полицейских
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Мадриде
Телесериалы ЛГБТ-тематики Испании